Митчелл те Вреде (; родился 7 августа 1991 года в городе Амстелвен, Нидерланды) — суринамский и нидерландский футболист, нападающий клуба «Аль-Зафра» и сборной Суринама.

Клубная карьера 

Те Вереде — воспитанник клуба АЗ. Из-за высокой конкуренции он не смог дебютировать за команду и в поисках игровой практики перешёл в «Эксельсиор». 5 августа 2011 года в матче против «Фейеноорда» он дебютировал за команду в Эредивизи. 28 августа года в поединке против ПСВ Митчелл забил свой первый гол.

Летом 2012 года те Вреде перешёл в «Фейеноорд». Из-за высокой конкуренции он не проходил в основу. 12 мая 2013 года в матче против НАК Бреда Митчелл дебютировал за команду, заменив в конце второго тайма Грациано Пелле. 3 ноября в поединке против «Камбюра» те Вреде забил свой первый гол за клуб из Роттердама. В 2014 году Пелле перешёл в английский «Саутгемптон» и Митчелл стал основным нападающим «Фейеноорда».

В матчах Лиги Европы против луганской «Зари» Митчелл забил два мяча. 8 марта 2015 года в поединке против НАК Бреда те Вреде сделал первый в карьере «дубль».

В августе 2015 года Митчелл перешёл в «Херенвен». Сумма трансфера составила 500 тыс. евро. 11 августа в матче против «Де Графсхапа» он дебютировал за новый клуб. В этом же поединке те Вреде забил свой первый гол за «Херенвен». В начале 2017 года Митчелл присоединился к турецкому «Болуспору». 14 января в матче против «Манисаспора» он дебютировал в Первой лиге Турции.

В начале 2018 года те Вреде вернулся на родину, подписав соглашение с НАК Бреда. 4 февраля в матче против столичного «Аякса» он дебютировал за новую команду. 7 февраля в поединке против «Хераклеса» Митчелл забил свой первый гол за НАК Бреда.

Примечания 

Футболисты Нидерландов
Футболисты Суринама
Игроки сборной Суринама по футболу
Игроки ФК «Эксельсиор» Роттердам
Игроки ФК «Фейеноорд»
Игроки ФК «Херенвен»
Игроки ФК «Болуспор»
Игроки ФК НАК Бреда
Игроки ФК «Аль-Фатех»
Игроки ФК «Абха»
Игроки ФК «Аль-Зафра»